«А́тлас Всеросси́йской импе́рии» (Atlas imperii russici) — первый русский печатный географический атлас XVIII века, составленный Иваном Кириловым. В 1724—1737 годах он подготовил к печати не менее 37 карт, из которых ныне известны 28 (26 печатных и 2 рукописные), в том числе три атласа (1731—1732) по 10—12 карт.

Общие сведения 

«Атлас Всероссийской империи» И. К. Кирилова — уникальное произведение раннего периода отечественной научной картографии. В 30-х годах XVIII века атлас вышел в свет в составе немногим более десятка карт, хотя был задуман как общедоступный трехтомник из 360 карт. С тех пор атлас и карты, подготовленные для него, но так и не вошедшие в издание, стали библиографической редкостью.

Иван Кириллович Кирилов (1689—1737) был одним из выдающихся деятелей эпохи Просвещения в России, блестящим ученым, картографом, внесшим огромный вклад в развитие отечественной науки со времен Петра I. Он стал инициатором создания «Атласа Всероссийской империи», выпуск которого предваряла огромная исследовательская работа.

Кирилову удалось подготовить и издать несколько экземпляров атласа, а его карты получили широкую известность. Установить, сколько карт было включено в состав атласа, довольно трудно; возможно, свет увидели несколько экземпляров с разным составом карт. Не все карты были выполнены и гравированы одинаково качественно, и, вероятно, поэтому Кирилов не счел нужным поместить их все в «первую книгу» трехтомника.

Также трудно установить цифры тиражей, которыми печатались карты. Очевидно, они были немалыми, поскольку карты можно было свободно купить в книжных лавках Петербурга и Москвы. Распространились они не только по России, но и по странам Европы. Генеральная карта Российской империи, составленная несколько позже, послужила источником для составления новых карт нашей страны, помещенных в атласах ведущих картографических фирм того времени.

Находки последних лет позволяют определить примерное количество картографических документов, принадлежащих Кирилову. К началу XXI в. было принято считать, что за период с 1726 по 1737 год он подготовил к печати и издал не менее 37 карт, из которых найдено 28 (26 гравированных и 2 рукописных).

Общее число известных в нынешнее время листов карт (как найденных, так и известных по литературным или архивным сведениям) картографического наследия Кирилова достигает 41.

Содержание 
Основная цель Кирилова была поистине масштабна — осуществить намерение Петра Великого, создать Генеральную карту и Атлас Российской империи. Задуманный им атлас должен был состоять из трех томов по 120 карт каждый. В первый том предполагалось поместить карты северной части России (территории от Балтийского моря до Белого моря), во второй — карты Южной части («украинския и низовския»), а в третий — включить карты «сибирских и закамских земель». Кроме того, Кирилов намеревался в будущем добавить к третьему тому исторические и экономические карты, но при том уровне развития знаний и техники это оказалось невыполнимым.

В «Атлас Кирилова» принято включать следующие карты: 
 разграничение земли между Российским и Шведским государствами (1722 г.) 
 Выборгский уезд (1726)
 Ингерманландия (1727) 
 княжество Карельское и Кексгольмский уезд (1727) 
 Олонецкий уезд (1728)
 Каргопольский уезд (1730)
 разграничение земли между Российской империей, китайскими владениями и монгольскими землями (1730)
 карта всей российско-китайской границы (1730)
 город Иркутск,  Троицкая Крепость, город Удинск, Петропавловская Крепость (1730)
 Белозерский уезд (1731)
 Астраханские владения с 12 провинциями (1731) 
 Бежецкий уезд (1731)
 Соликамская провинция (1731)
 Тобольская провинция (1731)
 Сибирское царство (1732)
 Пермь Великая (1732) 
 Лифляндия (1732)
 Нижегородский уезд (1732)
 город Юрьев-Польский (1733)
 город Севск (1733)
 город Курск (1733)
 Клинский уезд (1733)
 Углицкий уезд (1733)
 генеральная карта Российской империи (1733)
 Москва-река (1734)
 Арзамасская провинция (1734)
 Арзамасский уезд (1734)
 река Волга от Саратова до устья (1734)
 генеральная карта Российской империи (1734)
 Сибирь или Тартария, включая Камчатку 
 Большая Земля.

Гравёрами карт были  Алексей Ростовцев и Алексей Зубов.

Источниками атласа выступали материалы съёмок первых русских геодезистов: карты Северо-Запада России Акима Клешнина, посольства С. Л. Рагузинского в Китай, Первой Камчатской экспедиции, съёмок Каспийского моря Ф. И. Соймонова, работ И. М. Евреинова и Ф. Ф. Лужина на Курилах и Камчатке, экспедиции И. Д. Бухгольца на Иртыш, похода И. М. Лихарева на озеро Зайсан-Нор.

Оформление 
Опыт выпуска первых карт показал, что для издания полного атласа потребуется много времени. Поэтому Кирилов пришел к мысли о необходимости по мере выхода карт из печати собирать и переплетать их в отдельные книги.

Карты гравировались и печатались на его собственные средства. Кирилов занимался окончательным оформлением карт, составляя легенды, посвящения, художественные виньетки и картуши. Нередко он включал в титул карты насыщенную характеристику изображаемой территории.

По заказу Кирилова в типографии Академии наук были изготовлены четыре листа, открывающих атлас: титульный лист, фронтиспис, портрет императрицы Анны Иоанновны и посвящение. И в начале 1730-х годов Кирилову удалось подготовить первый, подносной экземпляр, который состоял, предположительно, из четырех вводных листов и четырнадцати листов карт, напечатанных с 1724 по 1731 год и переплетенных в одну книгу.

Поздние (похожие) издания 
Карты Кирилова сыграли большую роль в развитии отечественной картографии. Впервые в истории Русского государства широким кругам русского общества было дано наглядное представление о России в целом и об отдельных её частях.

Следующим этапом стал «Атлас Российской империи» 1745 года, который состоял из 19 специальных карт и одной генеральной карты страны (гравировка и роспись Г. И. Унферцахт и М.И. Махаев). Полнота и композиционная целостность позволили официально признать его первым русским атласом.

Далее, по мере развития науки и совершенствования технологий, стали появляться более поздние атласы: 
 «Российский №1 атлас» 1776 года с 20 ландкартами и генеральной картой И.Ф. Трескотта и Якоба Шмидта.
 «Российский атлас» 1792 года, который состоял из 44 карт наместничеств и генеральной карты А. М. Вильбрехта.
 «Атлас Российской империи, состоящий из 52 карт» 1796 года.
 «Российский атлас из 43 карт состоящий и на 41 губернию империю разделяющий» 1800 года.
 «Атлас Российской империи» 1824 года.
 «Географический атлас Российской империи, царства Польского и Великого княжества Финляндского» 1828 года.
 «Атлас исторический, хронологический и географический Российского государства» 1829 года
 «Подробный атлас Российской империи» 1860 года Н.И. Зуева
 «Атлас Российской империи с планами губернских городов» 1865 года В. А. Полторацкого и А. Ильина.
 «Подробный атлас Российской империи» 1876 года А. Ильина, в состав последнего вошло уже 72 карты, включая несколько тематических карт России (административная, орогидрографическая, этнографическая и др.) 
 «Россия. Географическое описание Российской империи по губерниям и областям с географическими картами» 1913 года. Кроме этого, выпускались региональные атласы, учебные атласы и атласы азиатской России.

Сведения о репринтном издании 
В 2008 году петербургское издательство «Альфарет» совместно с Библиотекой Российской академии наук выпустило в свет репринтное издание «Атлас Всероссийской империи: Собрание карт И. К. Кирилова». Помимо существующих 28 карт, издатели обнаружили и включили в издание еще шесть — три печатные и три рукописные.

Были воспроизведены и вручную сшиты 34 листа карт и четыре вводных листа из оригинального атласа: титул, фронтиспис, посвящение императрице Анне Иоанновне и её портрет. Факсимильные листы предваряют вступительная статья и описания каждой карты, автором которых выступила специалист в области отечественной картографии, кандидат исторических наук О. А. Красникова. Уникальное произведение восстановлено в натуральной коже с золотым тиснением, с сохранением оригинального формата и качества изображений. Для переиздания использовалась специальная дизайнерская бумага.

Атлас вышел тиражом 25 экземпляров.

Примечания

Литература 
 Берг Л. С. Неизвестный экземпляр карт из Атласа Всероссийской империи И. К. Кирилова // Труды [Первого] Совещания по истории естествознания 24-26 дек. 1946 г. / Под ред. чл.-кор. АН СССР Х. С. Коштоянца. — М.; Л., 1948. — С. 364.
 Клепиков С. А.  Всероссийский атлас Ивана Кирилова (1726—1734) // Известия Всесоюзного географического общества. — Л.: 1956. Т. 88. С. 87—89.
 Красникова О. А. [Вступительная статья] // Атлас Всероссийской империи: Собрание карт И. К. Кирилова / Вступ. ст. О. А. Красниковой. — Репринтное издание 1722-1737 гг. — СПб.: Альфарет, 2008. — 10 с.; факсимильно воспроизведены: 1 л. фронт., 1 тит. л., 1 л. портр., 1 л. посвящ., 34 л. карт: 5 л. рукописных карт. — С. [1]-[4].
 Ермакова М. Е., Хромов О. Р. Русская гравюра на меди второй половины XVII - первой половины XVIII века (Москва, Санкт-Петербург). Описание коллекции Отдела изоизданий Российской государственной библиотеки. — М.: Индрик, 2004. Тир. 800 экз. — ISBN 5-85759-268-2

 
 

Собисевич А. В. Карта Олонецкого уезда как источник социально-экономической информации по территории Карелии первой четверти XVIII века // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. Серия Естественные и технические науки. — 2012. — № 4. — С. 74–76.

Атласы Российской империи
Картография